Praia Redonda (Icapuí) — praia no Brasil
Praia Redonda (Póvoa de Varzim) — praia em Portugal

Redonda